Нова Зеландія брала участь у 13 літніх і 10 зимових Паралімпійських іграх. Вперше країна виступала на іграх 1968 року і відтоді не пропустила жодної Паралімпіади. За свою історію завоювала 169 медалей на літніх і 28 на зимових іграх.

Медалі на літніх Паралімпійських іграх

Медалі на зимових Паралімпійських іграх

Примітки

 
Паралімпійських